Зоя Петрова:
 Петрова, Зоя Алексеевна (1921—2005) — поэтесса, автор стихов песни «Спят усталые игрушки».
 Петрова, Зоя Евсеевна (род. 1926) — советская легкоатлетка и тренер по лёгкой атлетике, двукратная чемпионка СССР.